L'enduro est une discipline sportive de la moto tout-terrain.
 L'enduro est une discipline sportive du vélo tout-terrain.
 Enduro est un jeu vidéo sorti en 1983.